

Населені пункти та їхні частини

 Буґай — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — село в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — село в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Буґай — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Буґай — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Буґай — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Буґай — частина міста Добжинь-над-Віслою в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Буґай — частина міста Бжесць-Куявський в Влоцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Буґай — частина міста Озоркув у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Буґай — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Буґай — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві
 Буґай — частина міста Дзялошин у Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Буґай — частина міста Велюнь у Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Буґай — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Буґай — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Буґай — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Буґай — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Буґай — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Буґай — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина міста Сухеднюв у Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Хойни в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Пяський в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Ґолиці в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Пшимілув у гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Щити в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Вітув у гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Влинь у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Конти в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Завади в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Масловіце в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Воля-Заленжна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Охотник у гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Руда-Буґай в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Буґай — частина села Дзяніш у гміні Косьцелісько Татранського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Клокочин у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Чарни-Дунаєць у гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Олесно в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Боґоньовиці в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Злота в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Велика Весь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Карси в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Бенчин у гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Козьміце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Конюша в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Вискітна в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Пасека-Отфіновська в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Цьвікув у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Хижне в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Яблонка в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Подшкле в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Ґрушув-Великий в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Буґай — частина села Домацини в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буґай — частина села Стикув у гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буґай — частина села Сьвенцани в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Буґай — частина села Седлещани в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Буґай — частина села Ясляни в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Буґай — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Буґай — частина села Камешниця в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Буґай — частина села Ліпова в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Буґай — частина села Рембеліце-Шляхецькі в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Буґай — частина села Бистра в гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства
 Буґай — частина села Целіни в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Бедльно в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Беґлюв у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Яніна в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Тучемпи в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Желіславиці в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Клішув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — частина села Пшистайнія-Кольонія в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Буґай — частина села Ґжимішев у гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Буґай — колонія в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — колонія в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Буґай — осада в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — осада в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Буґай — осада в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Буґай — лісова осада в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки